Жор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Жор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос